Американо:

 Американо — кофейный напиток, получаемый путём добавления в эспрессо горячей воды.
 Американо — алкогольный коктейль, состоящий из кампари, красного вермута и содовой.
  — разновидность аперитива.
  — ручей в округах Сонома и Марин штата Калифорния.

Песни 
 «Americano» — песня Леди Гаги 2011 года.
 «Americano» — песня Светланы Лободы 2021 года.

Фильмы 
  — немой фильм 1916 года режиссёра Джона Эмерсона.
  — фильм 1955 года режиссёра Уильяма Касла.
  — фильм 2005 года режиссёра Кевина Ноланда.
  — фильм 2011 года режиссёра Матьё Деми.

Футбольные клубы 
  — бразильский футбольный клуб, основанный в 1978 году в Бакабале, штат Мараньян.
  — бразильский футбольный клуб, основанный в 1914 году в Кампус-дус-Гойтаказисе, штат Рио-де-Жанейро.
  — бывший бразильский футбольный клуб из Куябы (1928 — ?).
  — бывший бразильский футбольный клуб из Сантуса (1903—1916).
  — бывший бразильский футбольный клуб из Порту-Алегри (1912—1940-е).

См. также 
 «Tu vuò fa l’americano» — песня 1956 года итальянского певца Ренато Карозоне
 «Americano» — кавер-версия песни Карозоне, записанная Брайаном Сетцером и The Brian Setzer Orchestra
 «We No Speak Americano» — песня 2010 года Yolanda Be Cool и DCUP, использующая семплы из песни Карозоне
  — песня 1989 года Холли Джонсона
 Американу-ду-Бразил — муниципалитет в бразильском штате Гояс
 Американа